Петър Михайлов може да се отнася до:

 Петър Михайлов (художник) (1920 – 1992)– български художник
 Петър Михайлов (футболист) (р. 1930) – български футболист
 Петър Михайлов (лекар) – български лекар